La route départementale 65, ou RD 65, ou D 65, est située :
 dans le département de l'Hérault, elle relie Montpellier à Vendargues ;
 dans le département de la Haute-Marne, elle relie Boudreville à Chaumont, reprenant l'ancienne RN 65, déclassée en 1972 ;
 dans le département de l'Eure, à Aubevoye.

Voir aussi 
 Réseau routier départemental de France
 Routes de l'Hérault
 Routes de la Haute-Marne

065